Amaro bezeichnet:
 Amaro (Heiliger), Heiliger der christlichen Legende, siehe auch: Santo Amaro
 Amaro (Friaul-Julisch Venetien), eine italienische Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien
 Amaro (Likör), ein italienischer Kräuterlikör
 Amaro (Woreda), einen Verwaltungsbezirk in Äthiopien
 Koorete (Volk), eine Volksgruppe in Äthiopien
 Koorete (Sprache), eine Sprache in Äthiopien

Amaro ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Amaro (* 1972), brasilianische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Álvaro Amaro (* 1953), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (PSD), MdEP 
 Amancio Amaro Varela (El Brujo; 1939–2023), spanischer Fußballspieler und -trainer
 André Amaro (* 2002), portugiesischer Fußballspieler
 Blanquita Amaro (1923–2007), kubanische Schauspielerin
 César Amaro (1948–2012), uruguayischer Gitarrist
 Halli Amaro (* 1993), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Joaquín Amaro (1889–1952), mexikanischer Revolutionär, General und Politiker
 Juan Justo Amaro (1930–2020), uruguayischer Politiker
 Julio César Corniel Amaro (* 1958), dominikanischer Geistlicher, Bischof von Puerto Plata
 Kalyl Amaro (* 1998), französische Leichtathletin
 Melanie Amaro (* 1992), Pop- und Soulsängerin von den Britischen Jungferninseln
 Noslen Diaz Amaro (* 2002), kubanischer Beachvolleyballspieler
 Victor Amaro (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Amaru